Kosmos kan syfta på

 Kosmos – i astronomi samma sak som universum, i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos
 Kosmos – huvudpersonen i TV4:s barnprogram Kosmos och Kattis
 Kosmos (hotell) – ett hotell i Moskva
 Kosmos (restaurang) – en restaurang i Helsingfors 
 Kosmos (roman) – en roman från 1965 av Witold Gombrowicz
 Kosmos (SF-bokserie)– en bokserie utgiven av det svenska förlaget Wahlströms
 Kosmos (årsskrift) – en årsskrift utgiven av Svenska fysikersamfundet
 Kosmos: en kort historik – populärvetenskaplig bok av Stephen Hawking
 Kosmosprogrammet – en mängd sovjetiska/ryska satelliter och rymdsonder

Se även 
 Cosmos – flera